Соревнования по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 1988 года среди мужчин

Медалисты

Результаты

Группа А

Группа B

Турнир за 9-12-е места

Турнир за 5-8-е места

1/2 финала

Матч за 11-12-е места

Матч за 9-10-е места

Матч за 7-8-е места

Матч за 5-6-е места

Матч за 3-4-е места

Финал

Итоговое положение

Снайперы 
9 мячей

 Флорис Ян Бовеландер

8 мячей

 Марк Хагер
 Шон Керли

5 мячей

 Нил Хогуд
 Пол Барбер
 Мохиндер Пал Сингх
 Тарик Шейх

4 мяча

 Карлос Генейро
 Игнасио Эскуде
 Захид Шариф
 Карстен Фишер

3 мяча

 Уоррен Бирмингем
 Фернандо Феррара
 Марсело Маскерони
 Имран Шервани
 Мервин Фернандис
 Джуд Себастьян
 Индерджит Сингх Матхару
 Шахбаз Ахмед
 Кази Мохиб
 Хан Джинсу
 Ю Сынджин
 Штефан Блёхер
 Хайнер Допп

2 мяча

 Колин Бэтч
 Алехандро Верга
 Тхоиба Сингх
 Хуан Карлос Пеон
 Росс Ратледж
 Ники Сандху
 Лукас Алубаха
 Тако ван ден Хонерт
 Мухаммад Камар Ибрагим
 Михаил Букатин
 Игорь Давыдов
 Сергей Плешаков
 Михаэль Хильгерс
 Томас Рек

1 мяч

 Джон Бесталл
 Грэм Райд
 Джей Стейси
 Дэвид Уонсборо
 Марсело Гаррафо
 Габриэль Минадео
 Эдгардо Пайлос
 Ричард Доддс
 Джон Поттер
 Субрамани Балада Калаях
 Мухаммад Шахид
 Балвиндер Сингх
 Хайме Эскуде
 Хавьер Эскуде
 Хорди Олива
 Мигель де Пас
 Крис Гиффорд
 Тревор Порритт
 Питер Акатса
 Сандживан Гоял
 Джон Элиуд Окот
 Мориц Крук
 Марк Делиссен
 Хендрик Ян Койман
 Эрик Парлевлит
 Мусаддик Хуссейн
 Джонг Гесок
 Ким Чонкап
 Ким Манхве
 Ким Ёнчжун
 Вячеслав Чеченев
 Виктор Депутатов
 Александр Мясников
 Андреас Келлер
 Андреас Молландин

Ссылки 

 Итоги соревнований на сайте Olympedia

Примечания 

Соревнования по хоккею на траве в Республике Корея
Международные соревнования по хоккею на траве в Республике Корея